H40 ou H-40 peut faire référence à :
 Glaucome, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS Anthony (H40), un destroyer de la Royal Navy ;
 NOc Antares (H-40), un navire hydro-océanographique de la Marine brésilienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres